Kuppe steht für:

 Kuppe, ein Berg oder Hügel mit Rundgipfel
 Kuppe (Harz) (729 m), Berg im Harz bei Sankt Andreasberg im Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Kuppe (Spessart) (455 m), Berg im Spessart bei Langenprozelten im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kuppe, ein Weiler bei Gackenhof, Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe)
 eine Gestaltabweichung in der Oberflächentechnik

Kuppe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kuppe (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Gerlinde Kuppe (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Johannes Kuppe (* 1935), deutscher Soziologe

Siehe auch: